Salinae (Tuzla), BiH
Middlewich (starorimski), Cheshire, Velika Britanija
starorimski Droitwich, Worcestershire, Velika Britanija
starorimski Ocna Mureș, Rumunjska